Bahnhof Forchheim steht für folgende Bahnhöfe:

* Bahnhof Forchheim (b Karlsruhe), Bahnhof der Karlsruher Lokalbahn in Rheinstetten, Baden-Württemberg
 Bahnhof Forchheim (b Karlsruhe), Bahnhof der Rheinbahn in Rheinstetten, Baden-Württemberg
 Bahnhof Forchheim (Oberfr), Bahnhof in Forchheim, Bayern